Тонди (значения):

Топоним 
 Тонди — буддийский монастырь в Ладакхе, Индия.
 Тонди — микрорайон в Таллине.
 Тонди — железнодорожный остановочный пункт в Таллине.
 Тонди — улица в Таллине.
 Тонди — железнодорожная станция в Уэльсе.

Фамилия 
 Тонди, Ибрагим (род. 1985) — нигерский легкоатлет.
 Тонди, Маттео (1762—1835) — итальянский учёный-минералог.